RMS Aurania kan syfta på:

 RMS Aurania, sjösatt 1882
 RMS Aurania, sjösatt 1916
 RMS Aurania, sjösatt 1924